Стреля́ющая ру́чка — стреляющее устройство скрытого ношения, появившееся в конце XIX — начале XX века и приобретшее изрядную известность благодаря литературе, кино и позже компьютерным играм. Кустарно изготовленные стреляющие ручки используются преступниками. Лабораторно изготовленные стреляющие ручки используются агентами и секретными сотрудниками спецслужб.

Представляет собою огнестрельное оружие, замаскированное под ручку для письма (шариковую, перьевую).

Устройство и варианты 
Может быть одно- или многозарядной, с сохранением функции письма или без такового. Бывают кустарно изготовленными или произведёнными промышленно. Заряжаются с казенной/дульной части или переламыванием. Делаются под патроны различных калибров — .22 LR, .22 Magnum, .25 ACP, .32 ACP, .380 ACP. и пр.

Подобную же конструкцию имеет устройство «Сигнал охотника», предназначенное для стрельбы небольшими сигнальными ракетами трех цветов: красным, зеленым, желтым. Кроме того, из сигнала охотника можно стрелять аэрозольными перцовыми зарядами или свето-шумовым патроном. В России сигнал охотника разрешен к свободной продаже. Иногда такие устройства подвергают кустарной переделке в оружие для стрельбы малокалиберными патронами.

История 
Первые стреляющие ручки с патронами кольцевого воспламенения появились еще в 1920-е годы и, прежде чем попасть в пользование спецслужб, входили в экипировку богатых путешественников, коммерсантов и бандитов и находились в свободной продаже. Затем, перед и во время Второй Мировой войны, они стали «шпионским» оружием, нередко выпускавшимся серийно в Германии, Великобритании и США. Так, в 1942 году, представители Управления стратегических служб (ныне ЦРУ) определили, что легко маскируемое малогабаритное оружие понадобится для выполнения секретных операций, которые связаны с «нанесением чрезвычайного ущерба». Тогда же в США прошли испытания английской стреляющей авторучки «Седжли» и было создано одноразовое недорогое оружие размерами с обыкновенный карандаш, получившее название «Скорпион». В оружии использовался всего один короткий патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм (.22LR). После одного выстрела оружие можно было выбрасывать. Переименованное вскоре в «Stinger» (Жало), это оружие в 5 разных вариантах производилось несколькими компаниями с июля 1943 по июль 1944 года. Всего было изготовлено порядка 40 тысяч таких простых стреляющих ручек. Позднее был создан и многоразовый вариант оружия. Британская модель стреляющей ручки до сих пор является образцом для множества самоделок, а американская разработка послужила прототипом для более позднего (1964 год) изделия, которым снабжались агенты ЦРУ.

Использование 
Применялось или применяется спецслужбами, криминалитетом, ценится и теми, и другими за карманный размер и возможность скрытного ношения. Российский серийный убийца Александр Пичушкин применял самодельную стреляющую ручку для убийства нескольких человек, оставил о ней негативный отзыв: «Грохоту много, толку мало».

Основные проблемы использования — отсутствие (кроме некоторых моделей) приклада и возможности точного прицеливания, существенные отличия по весу и размерам от обычной ручки, что вызывает подозрения на близком расстоянии. Отдача при применении боевых патронов может выбить ручку из руки стреляющего или вызвать вывих большого пальца.

В культуре 
Тема замаскированного оружия, в том числе стреляющих ручек и карандашей, активно поднималась в кино и литературе второй половины XX века. Так, стреляющей ручкой пользуется Джеймс Бонд и ряд других «суперагентов».

Законность 
Согласно «Закону об оружии» Российской Федерации, на территории РФ подобные устройства запрещены для владения и ношения гражданами как, во-первых, — короткоствольное, во-вторых, — замаскированное оружие. За незаконное изготовление или переделку подобного оружия предусмотрено наказание согласно статье 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия».

Примечания

Ссылки 
 Арсенал для нагрудного кармана
 Журнал «Вокруг Света». Разящее перо

Стрелковое оружие